Maršovice 
 Maršovice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Maršovice (okres Jablonec nad Nisou), gemeente in okres Jablonec nad Nisou
 Jezeřany-Maršovice, gemeente in okres Znojmo